Хохдорф () — коммуна в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчиняется административному округу Штутгарт. Входит в состав района Эслинген. Население составляет 4693 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 7,75 км². Официальный код — 08 1 16 027.

Демография

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга